Дома-музеи Иоганна Вольфганга Гёте в различных городах Германии''':
 Дом-музей Гёте (Веймар).
 Дом-музей Гёте (Йена).
 Дом-музей Гёте (Франкфурт).
 Дом-музей Гёте (Штютцербах).